Gyárváros, Győr városrésze
 Gyárváros, Pécs városrésze
 Gyárváros, Temesvár városrésze